Sterzer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Sterzer (1893–1970), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Abgeordneter im Bayerischen Landtag
 Vladimir Sterzer (* 1982), russisch-deutscher Musiker, Pianist und Komponist